B18 ou B-18 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Beechcraft Model 18, bimoteur de transport léger américain ;
 Douglas B-18, un bombardier américain.

Science 
Biologie
 HLA-B18, un antigène des leucocytes humains.

Médecine 
 Hépatite virale chronique, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles
 Moteur Honda B18, un moteur automobile du constructeur japonais Honda.

Routes
  Bundesstraße 18, une route fédérale allemande reliant   Lindau à Aichstetten ;
  Route B18, route de Nicosie à  Chypre.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres